Clevelandia kan syfta på:

 Clevelandia (djur) – ett släkte fiskar
 Clevelandia (växter) – ett släkte växter